Maybe (engl. vielleicht) bezeichnet:

 Maybe (Machine-Gun-Kelly-Lied), Lied des US-amerikanischen Musikers Machine Gun Kelly (2022)
 Maybe (No-Angels-Lied), Lied der deutschen Pop-Girlgroup No Angels (2007)
 Maybe (Thom-Pace-Lied), Lied von Thom Pace (1979)
 Maybe (Valentina-Monetta-Lied), Lied von Valentina Monetta (2014)

Maybe ist der Künstlername folgender Personen:

 Lu Yao (* 1995), chinesischer E-Sportler